A 46.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 5 de maio a 10 de maio de 1992 com um percurso de 865,4 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Friburgo, e final em Genebra.

O vencedor foi o estadounidense Andrew Hampsten, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,8 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1992
1992 na Suíça
1992 no ciclismo